Skærm har flere betydninger:
 Skærm (beskyttelse) – en konstruktion, som giver beskyttelse.
 Billedskærm – en konstruktion til visning af elektroniske billeder.  
 Skærm (botanik) –  en blomsterstand, hvor alle blomster er fæstnet samme sted på skuddet (botanisk betegnelse).